Rajska jabłoń – alternatywna nazwa jabłoni niskiej
 Rajska jabłoń – powieść Poli Gojawiczyńskiej
 Rajska jabłoń – film z 1986 roku
 Rajska jabłoń w religii